Der Ausdruck New York Giants bezeichnet:
 Footballteam in der National Football League, siehe New York Giants
 ehemaliger Name eines Baseballteams in der Major League Baseball, siehe San Francisco Giants
 ehemaliges Fußballteam der American Soccer League, siehe New York Giants (Fußball)